Zwingenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Zwingenberg, Hessen, 
 Zwingenberg, Baden-Württemberg – en kommun Karlsruhe Region,